Miejscowości w USA:
 Hunnewell – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Hunnewell – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Shelby